Белиз принимал участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в седьмой раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Сборная страны состояла из 5 спортсменов (2 мужчины, 3 женщины).

Результаты соревнований

Велоспорт 

  Шоссе
 Мужчины

Лёгкая атлетика 

 Мужчины
 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

 Женщины
 Беговые дисциплины

 Технические дисциплины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Belize at the 1996 Atlanta Summer Games

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1996 год в Белизе